Джандарогуллары, Джандариды (, ) или Исфендиарогуллары, Исфендияриды (, ) — анатолийский бейлик (эмират) на южном берегу Чёрного моря, а также тюркская династия, основавшая его и правившая им в период с конца XIII века до 1461 года. Своими названиями династия обязана своему основателю, Джандару и самому выдающемуся представителю династии, Исфендияру-бею.

Византийцы называли Джандарогуллары «сыновьями Амурия» или Омура.

Бейлик был основан на землях бейлика Чобаногуллары, а позднее увеличился за счёт бейлика Перванэогуллары и соседних территорий. Столицей бейлика были по очереди города Эфлани, Кастамону и Синоп. До 1308 года бейлик был зависимым от сельджукских правителей Конийского султаната, с 1308 до 1335 года — от монгольских правителей государства Хулагуидов, после чего полвека просуществовал независимым до 1383 года. В 1383 году бейлик попал в зависимость от османов. Правители бейлика обрёли независимость в 1402 году, но в 1413 году вновь стали зависимы от османов, а в 1461 году вошёл в состав Османской империи как санджак, а потом и эялет Кастамону.

Географическое положение бейлика позволяло ему держать под контролем торговые пути через порт Синопа. Территория Джандаридов находилась на северном участке шёлкового пути Бурса-Тебриз. Кроме этого на территории бейлика находился богатый медный рудник Küre-i Nühas ( — печь;  — медь), разрабатываемый с античности. Медь была экспортным товаром, приносившим большой доход. Это способствовало экономическому развитию территории, но при этом делало земли бейлика привлекательными для более сильных правителей.

На флаге бейлика изображалась шестиконечная звезда, которая часто используется в исламских государствах как символ Творца.

Происхождение 
Представители семьи в XVI веке претендовали на происхождение от Халида ибн Валида. По словам Печеви «Он [КызылАхмедли Мустафа-паша] утверждал, что происходил из рода Халида ибн Валида». Последний известный представитель семьи, Шемси-паша, в своей книге Vikaye Tercümesi указал цепочку: «Халид ибн ал-Валид — Нуреддин — Шемседдин». Современные турецкие исследователи сомневаются в происхождении от Халида (по крайней мере, по прямой мужской линии). Сомнения вызывает переход от Халида к Шемседдину, поскольку считается, что мужская линия потомства Халида бин ал-Валида оборвалась на его внуке. По мнению З. Гюнала корни семьи следует искать среди туркмен, переселившихся в сельджукский период в регион Анкары-Кастамону. А этот регион в основном заселялся племенем кайы.

История

Основание бейлика. Эмир Джандар 
На той территории, где возник бейлик Джандаридов (Кастамону и его окрестности), до него существовал бейлик Чобанидов, образованный на землях, захваченных тюрками у византийцев. В 1291 году во время правления сельджукского султана Масуда II, сына Кей Кавуса II (1283—1298), правителем бейлика Чобанидов был Явлак Арслан, внук эмира Чобана. Он принял прибывшего в Кастамону брата Кей Кавуса Кылыч Арслана. Кылыч Арслан объявил себя султаном, а Музафферуддина Явлака Арслана своим атабеком. После этого Масуд отправился против брата с войском ильхана, но был разбит в битве и взят в плен. Шемседдин Яман (Тимур) Джандар спас Масуда, одержав победу над Кылыч Арсланом. Cлово «джандар» означает охранника султана, гвардейца. В период правления Кей-Кубада II у анатолийских сельджуков было около 120 джандаров. Видимо, Шемседдин Яман был одним из них. В битве атабек Явлак Арслан погиб. После этого (в 1293 или 1295 году) в награду за службу ильхан Гайхату передал владения Явлака Арслана Яману Джандару. Неизвестно, когда скончался Яман Джандар, и где он был похоронен. Скорее всего, он умер в начале XIV века.

Сулейман I 

После смерти эмира Джандара сын Явлака Арслана, Махмуд-бей, вторгся в Кастамону, победил сына Джандара, Сулеймана I, и временно вернул себе наследие отца. Сулейман I отступил в Эфлани для сбора сил. 16 июля 1309 года он внезапно совершил набег на Кастамону, захватил город и убил Махмуда-бея в его дворце. Сулейман, по старой тюркской традиции, назначал правителями подвластных городов членов своей семьи.

Правитель соседнего бейлика Перванэогуллары Гази Челеби, не имел сыновей и, желая обеспечить безопасность для жителей бейлика, ещё при жизни признал суверенитет Сулеймана Джандарида. В 1322 году Гази Челеби умер, после чего Сулейман I присоединил земли Перванидов со столицей в Синопе к своим и отдал их в правление своему старшему сыну Гиясуддину Ибрагиму. Затем он захватил Сафранболу и передал его в управление среднему сыну Али. До смерти ильхана Абу Саида Бахадур-хана в 1335 году Сулейман I продолжал признавать суверенитет ильханов и посылать дань. Когда эмир Чобан, визирь Абу Саида, прибыл в Анатолию, Сулейман I приветствовал его, засвидетельствовав свою лояльность и, воспользовавшись этой ситуацией, смог расширить свои границы.

Кроме бея Синопа Ибрагима и бея Сафранболу Али у Сулеймана был третий любимый сын Чобан. Сулейман планировал передать ему Кастамону и хотел сделать своим наследником. В 1339 году старший сын Сулеймана Ибрагим возмутился этим, восстал против отца и изгнал его из Кастамону. Как умер Сулейман I неизвестно, по-видимому, это произошло не позднее 1341 года. Сулейман I правил в бейлике более тридцати лет. Во время его правления Кастамону был крупным и красивым городом. Аль-Умари писал, что Сулейман I «владел сорока городами и замками, даже больше, и что у него было двадцать пять или тридцать тысяч всадников». Согласно Аль-Умари Сулейман поддерживал дружеские отношения с государством мамлюков.

Ибрагим и Адиль 

Очень мало известно о преемниках Сулеймана в 1340—1360 годах, в том числе о его старшем сыне Ибрагиме. Согласно надписи на мечети, построенной во внутреннем замке Синопа в 1213 году султаном Иззеддином Кей-Кавусом, в 1341 году Ибрагим перестроил её. Лакабом Ибрагима был «Гияс эд-Дунья ве’д-дин» и он успешно воевал против Венеции и Генуи на море в 1341 году. Ибрагим использовал титулы «эмир» и «султан» и стал независимым от ильхамов, как указано в его дарственном документе от 1344/45 года. После четырёх или пяти лет правления Ибрагима, примерно в 1345 году, он умер и его сменил двоюродный брат Адиль, сын его дяди эмира Якупа. Точное время этого события неизвестно.

Адиль закончил конфронтацию с генуэзцами, достигнув с ними соглашения. В городу также обосновались венецианцы, их факторией руководил консул с советом из 12 уважаемых колонистов. В бюджетных записях за 1349/50 год указано, что Ходжа Неджмеддин Джувейни собрал с Джандаридов налог, значит, в этот период правители бейлика подчинялись ильханам. Между 1345 годом и концом 1357 года Адиль женился на Евдокии, дочери императора Трапезунда Алексея II.

В конце 1361 — начале 1362 года в Синоп прибыл давно свергнутый Иоанн III, вероятно, желая вернуться на трон Трапезунда. Но до Трапезунда он так и не добрался, потому что умер в Синопе в 1362 году.

Адиль умер до 1362 года. О его правлении свидетельствуют монеты, чеканившиеся от его имени в Кастамону и Синопе. Согласно местной традиции он был убит во время войны. Тюрбе Адиля находится южнее Кастамону в трёх часах езды от города, рядом с мечетью. В подвале тюрбе захоронены мумифицированное тело Адиля и тела ещё нескольких человек.

Кётюрум Баязид и Сулейман II 

После Адиля правителем стал его сын Джелаладдин Баязид, известный как Кётюрум (Хромой) Баязид. Время его правления было беспокойным из-за внутренних и внешних проблем. Кётюрум Баязид продолжил бороться с генуэзцами на Чёрном море. Он был в дружественных отношениях с османским султаном Мурадом I, однако он был обеспокоен расширением Османской империи. Кётюрум Баязид старался установить хорошие отношения с соседними бейликами, поскольку готовился защищаться от возможной османской угрозы. Эмир Амасьи Ахмет сын Хаджи Шадгельды был одним из его союзников. Кётюрум Баязид хотел передать бейлик своему любимому сыну Искендеру, но в 1383/84 году его старший сын, Сулейман II убил Искандера и сбежал к османскому султану Мураду I. В ответ Кётюрум Баязид приказал убить сына и дочь Сулеймана II, своих внуков, чтобы отомстить Сулейману II за убийство Искендера, а также и свою дочь за помощь Сулейману.

С войсками Мурада I Сулейман II захватил Кастамону и вынудил отца отступить в Синоп. Таким образом в 1383 году бейлик разделился на два. Затем Кётюрум Баязид смог изгнать сына из Кастамону, объединив бейлик, но в 1384 году Сулейман II опять напал на отца с османским войском. Во время этой последней экспедиции Кётюрум Баязид заболел и вскоре после возвращения в Синоп в 1385 году умер.

Исфендияр и Сулейман II 

В Кастамону продолжал править Сулейман, а в Синопе Кётюруму Баязиду наследовал сын Исфендияр. Сулейман II правил в Кастамону как османский вассал. В 1386 году он послал отряд в армию Мурада I против Караманогуллары и участвовал со своим войском в 1389 году в Косовской битве. Султан Мурад в этой битве погиб, после чего анатолийские эмиры восстали. Джандароглу Сулейман II не присоединился к беям, а в конце 1389 года он даже участвовал в кампании нового султана Баязида I против мятежных них. Успех османского султана насторожил Сулеймана II, он испугался, что очередь дойдёт и до него. В мае 1390 года, когда Баязид I выступил против лидера восстания, Алаэддина Караманоглу, Сулейман II заключил союз с Кади Бурханеддином против Баязида I, чтобы помочь Караманиду. В ответ Баязид I напал на Сулеймана II аннексией всей территории бейлика за исключением Синопа. В этой кампании в 1393 году Сулейман II погиб.

Исфендияр 

Исфендияр остался единственным беем Джандаридов. Поскольку правление Исфендияра-бея длилось более полувека, семья Джандаридов стала известна как Исфендиярогуллары.Во время кампании Баязида I в Западной Анатолии беи Айдыногуллары, Саруханогуллары и Ментешеогуллары бежали в Синоп под защиту Исфендияра. В 1392/93 году Баязид I хотел захватить Синоп, но ему пришлось вернуться в Валахию. Покорив Валахию, он снова осадил Синоп в 1395 году и Исфендияр счёл, что лучше подчиниться. Однако он таил надежду на независимость от османов, поэтому вместе с другими беями он ездил к Тамерлану в Эрзинджан весной 1402 года до битвы при Анкаре. После битвы Исфендияр снова приехал с дарами к Тамерлану, который оставил ему его бейлик, при этом добавив Кастамону, Чанкыры, Каледжик и Тосю.

Сыновьям Баязида I Тамерлан выделил по куску бывшей османской империи и братья стали оспаривать друг у друга главенство. Исфендияр использовал выгоды положения своего бейлика, расположенного на берегу моря. Он позволил Мусе Челеби переправиться в Румелию через Синоп. Позже он позволил шейху Бедреддину, сбежавшему из тюрьмы Мехмеда Челеби в Изнике, отправиться в Румелию из Синопа. После того, как Мехмед Челеби победил братьев и стал единственным османским султаном, Исфендияр-бей себя вассалом османов. Он отправлял войска под командованием своего старшего сына Касыма в армию Мехмеда Челеби в 1414 году в поход против Мехмета Караманида и в Валахию в 1416. Исфендияр-бей повторил ошибку Сулеймана I и Котюрума Баязида, выделяя одного сына среди остальных. Он хотел подарить Чанкыры, Каледжик, Тосю своему любимому сыну Хызыру. Старший сын Касым из валашской экспедиции не вернулся к отцу и обратился к Мехмеду Челеби за помощью. Мехмед хотел наказать Исфендияра за помощь Бедреддину и не отказал Касыму. По требованию Мехмеда Челеби Чанкыры, Каледжик, Тося, Кастамону были переданы Касыму-бею. Через некоторое время Мехмед Челеб захватил у Исфендияра Самсун. Исфендияр продолжал искать способы борьбы с османами. После смерти Мехмеда I и воцарения Мурада II Исфендияр укрыл у себя мятежного Кучук Мустафу.

У Исфендияра было четыре сына: Ибрагим, Касым, Хызыр, Мурат. Касым переметнулся к османам. Но Исфендияр учёл опыт. Принимая во внимание проблемы престолонаследия, он при жизни передал своим сыновьям Мурату и Хызыру часть своих владений и завещал им подчиняться Ибрагиму.

После Исфендияра. Поглощение османами бейлика 

Исфендияра сменил его сын Ибрагим II, который правил три с половиной года, но о его правлении информации нет. От правления Ибрагима осталась лишь отчеканенные в 1439 году серебряные монеты. Об Ибрагиме известно, что его мать звали Есенкутлу-хатун, и что его женой была дочь Мехмеда I. У Ибрагима и дочери султана было два сына (Юсуф-челеби и Исхак Бали) и две дочери (Хатидже и Хафса). Хатидже была отдана в жёны Мураду II Исфендияром. Ибрагим умер в конце мая 1443 года, и похоронен в Синопе. Его сменил старший сын Исмаил. Известно, что Измаил вступил в союз с Караманидами и Ак-Коюнлу. В 1461 году Мехмед II захватил Амасру, генуэзскую колонией на Анатолийском побережье Чёрного моря в непосредственной близости от бейлика. Cултан решил отобрать бейлик у Исмаила и отдать его брату Кызыл Ахмеду. Ещё при подходе османских сил к Амасре Измаил-бей сбежал из Болу в Синоп. Бдительность Измаила усыпили обманом и выманили его сына Хасана с отрядом из города. После чего османский флот из сотни галер осадил Синоп с моря, а Махмуд-паша с армией блокировал город с суши. Вместе с Махмудом к Синопу прибыл и Кызыл Ахмед. Измаил-бей, не ожидавший нападения, понял, что сопротивление бесполезно, и сдал город, выговорив гарантии для себя и своей семьи. После захвата Синопа и Кастамону у Измаила-бея их передали в управления Кызылу Ахмеду, как обещал султан, но лишь на время кампании. Возвращаясь из Трапезунда, Мехмед отобрал бейлик у Кызыл Азмеда, дав ему тимар в Румелии. Кызыл Ахмед же не хотел ехать в Румелию, он хотел править на фамильных землях и сбежал сначала к Караманидам, а затем в Ак-Коюнлу к Узун-Хасану.

Экономика, население 
Значительную часть населения бейлика составляли чиновники и военные. Деревни в основном были заселены туркменами, которые привезли все свои традиции и обряды. Синоп приобрёл значение благодаря своему порту. В городе существовали верфи, на которых трудились ремесленники, что говорит о существовании ахи (мусульманское братство, объединявшее городских ремесленников и торговцев). В период существования бейлика наблюдалось развитие торговли. Бейлик находился на северном шёлковом пути Бурса-Тебриз. Джандариды экспортировали добываемую в бейлике медную руду.

Сохранилось большое количество монет Джандаридов. Хотя золотых среди них нет, но много серебряных дирхамов.

Армия 
Сухопутная армия, принадлежавшая княжеству, состояла из двадцати пяти тысяч кавалеристов и участвовала в кампаниях в Румелии и Анатолии вместе с османской. Важной военной силой Джандаридов был флот. У княжества была верфь в Синопе. Хотя нет точной информации о численности военного флота, но известно, что в Синопе был флот ещё во времена сельджуков и Чобаногуллары. Флот Джандаридов напал на генуэзскую Каффу в 1361 году. Корабль, построенный Измаил-беем, мог перевозить 900 тонн.

Наследие 
Исфендияр-бей отремонтировал мечеть Алаэддина и внутренний замок в Синопе, построил мечети, хамам в Кастамону, мечеть в деревне Касаплар в Деврекани и медресе в Боябате. Ибрагим построил в Кастамону Актекке и имарет. В период существования бейлика на его территории было построено 13 мечетей. Мечеть Ибн Неккара, построенная в 1353 году в Кастамону является типичным примером одноглавого строения в Северной Анатолии. Мечеть Халила-бея, построенная в 1363 году имеет с один деревянный столб и два нефа. Мечеть Джандароглу Махмуда-бея (младшего сына Адиля-бея и Евдокии Великой Комниной) построенная в 1366 году в Кастамону, является одной из мечетей базилического (продольного) типа. В ней деревянный потолок и три нефа. Во внутреннем убранстве — красочные геометрические и цветочные мотивы, на деревянных дверях резьба. От периода Джандаридов осталось несколько тюрбе. Один из примеров гробниц типа айван сельджукской эпохи — гробница Ашык-Султана в Кастамону. Между Терзикёем и деревней Обрук — тюрбе и мечеть Адиля-бея.

Кастамону был центром науки и культуры. Имея деньги от торговли, беи могли покровительствовать учёным людям. Ахмет Эфлаки писал, что внук Джелаладдина Руми Ариф Челеби два раза приезжал к Сулейману I в Кастамону. Измаил-бей основывал учебные заведения, поощрял учёных. Кастамону в его правление имел репутацию культурного центра, и эта репутация сохранялась в течение многих лет после перехода города под власть османов. Он свободно владел арабским и персидским языками, чем поражал гостей, приезжавших в Кастамону из Аравии и Персии. Измаил также способствовал написанию книг на тюркском языке. Самой высокой оценки заслуживает его вклад в развитие турецкого языка. Для Мухиддина Мехмета из Никсара Измаил-бей построил медресе и подарил библиотеке медресе триста книг по богословским предметам. Зимой 1461 года в Кастамону Измаила посетил поэт Аджеми Хамиди, направлявшийся к Махмуду-паше. В своих стихах он с теплотой упоминал Измаила. В построенном для членов семьи тюрбе находятся захоронения Сейида Алаэддина Али Аджеми (1456) и Бекташоглу Сафиюддина Эфенди (1448). Оба работали в медресе в Бурсе при Мураде II, но сочли атмосферу Кастамону более подходящей.

Список правителей 
 Шамседдин Яман Джандар (1291—1301)
 Шуджаеддин Сулейман I (1309—1339)
 Гияседдин Ибрагим I (1339—1345)
 Адиль (1345— до 1362)
 Джелаладдин Кётюрум Баязид (до 1362—1383 — весь бейлик, 1383—1384 — в Синопе, 1384—1385 — весь бейлик)
 Сулейман II (1383—1384 и 1385—1393 — в Кастамону)
 Мубаризеддин Исфендияр (1385—1402 — в Синопе, 1403—1440 — весь бейлик)
 Таджеддин Ибрагим II (1440—1443)
 Кемаледдин Измаил (1443—1461)
 Джелаладдин Кызыл Ахмед (1461)

Примечания

Литература

На русском языке

На других языках

Энциклопедии 
 :
 
 
 
 
 
 
 :
 
 
 
 

Бейлики Джаник
Джандарогуллары